Усть-Таловка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Усть-Таловка — посёлок в Шемонаихинском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Усть-Таловка — село в Курьинском районе Алтайского края.

См. также 

 Таловка
 Казталовка
 Русская Таловка